Куллі () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Куллі — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Куллі — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Куллі — село у волості Раазіку повіту Гар'юмаа.
 Куллі — село у волості Тирва повіту Валґамаа.